Station Peyrilhac-Saint-Jouvent is een spoorwegstation in de Franse gemeente Peyrilhac.

Peyrilhac-Saint-Jouvent